Ролла:

Фамилия 
 Ролла, Алессандро (1757—1841) — итальянский скрипач и композитор.
 Ролла, Антонио (1798—1837) — итальянский скрипач и композитор.
 Ролла, Виктор (1870—1890) — шведский артист эстрады.
 Ролла, Доменико (1908—1954) — итальянский партизан-антифашист, участник гражданской войны в Испании.
 Ролла Сешагири Рао (1921—2015) — индийский ботаник.

Топоним 
 Ролла — город в штате Миссури, США.
 Ролла — остров в фюльке Тромс, Норвегия.

Искусство 
 «Ролла» — картина Анри Жерве (1878)

См. также 
 Ролл
 Ролле
 Роллон